Iegor Borissovitch Mikhaïlov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il est le fils de Boris Mikhaïlov.

Biographie

Carrière en club 
En 1994, il commence sa carrière avec le SKA Saint-Pétersbourg dans la MHL, l'élite russe. Il a passé la saison 1996-1997 avec les Chiefs de Spokane dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il porte ensuite les couleurs du HK CSKA Moscou et du Metallourg Magnitogorsk. Il remporte la Coupe d'Europe des clubs champions de hockey 2006 avec le HK Dinamo Moscou lors de sa première saison avec l'équipe. Après avoir joué deux saisons avec le Metallourg Novokouznetsk, il revient au CSKA Moscou en 2009. Le , le club de l'armée décide de rompre son contrat.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1994-1995|| SKA Saint-Pétersbourg 2|| Vyschaïa liga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| SKA Saint-Pétersbourg || Superliga|| 32|| 1|| 1|| 2|| 8|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 46|| 7|| 3|| 10|| 14|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Chiefs de Spokane|| LHOu|| 45|| 10|| 10|| 20|| 34|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1997-1998|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 42|| 14|| 10|| 24|| 34|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| CSKA Moscou|| Superliga|| 42|| 7|| 9|| 16|| 36|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1999-2000|| CSKA Moscou|| Superliga|| 37|| 1|| 5|| 6|| 20|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| CSKA Moscou|| Superliga|| 41|| 4|| 7|| 11|| 14|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 45|| 8|| 6|| 14|| 16|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 18|| 1|| 4|| 5|| 22|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 60|| 9|| 23|| 32|| 28|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 57|| 13|| 17|| 30|| 34|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 30|| 3|| 6|| 9|| 30|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|rowspan="2"| 2006-2007|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 15|| 3|| 0|| 3|| 12|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| CSKA Moscou|| Superliga|| 32|| 5|| 3|| 8|| 20|| 12|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2007-2008|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 57|| 17|| 22|| 39|| 76|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2008-2009|| Metallourg Novokouznetsk|| KHL|| 48|| 10|| 16|| 26|| 45|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2009-2010|| CSKA Moscou|| KHL || 52|| 8|| 6|| 14|| 51|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| rowspan=2|2010-2011|| CSKA Moscou || KHL || 33|| 6|| 9|| 15|| 22|| || || || || 
|-
| HK Spartak Moscou || KHL || 16|| 4|| 0|| 4|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || HK Spartak Moscou || KHL || 35|| 7|| 7|| 14|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HK Spartak Moscou || KHL || 32|| 3|| 4|| 7|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HC Red Ice|| LNB || 45|| 23|| 20|| 43|| 44|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2014-2015|| HC Viège || LNB || 37 || 5 || 18 || 23 || 24 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2

Références 

Naissance en juillet 1978
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du HC Viège
Attaquant de hockey sur glace